Palais Salm ist der Name folgender Palais:

 Palais Salm (Salmgasse) (auch: Palais Salm-Reifferscheid), Palais im 3. Wiener Gemeindebezirk
 Palais Salm-Vetsera (auch: Palais Vetsera), abgegangenes Palais im 3. Wiener Gemeindebezirk
 Palais Salm (Mentergasse), Palais im 7. Wiener Gemeindebezirk
 Palais Salm (Aschaffenburg), Palais in Aschaffenburg

Siehe auch:
 Hôtel de Salm